Ду́ймович — фамилия. Известные носители:

 Дуймович, Давор (1969—1999) — югославский актёр.
 Дуймович, Томислав (род. 1981) — хорватский футболист.